Roman Małachowski (1881-1959), oficer
 Roman Małachowski (1887-1944), chemik